Богданцево — название населённых пунктов.

Россия 
 Богданцево — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Богданцево — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Богданцево — деревня в Вяземском районе Смоленской области.